Antonio Jiménez puede referirse a:

 Antonio Jiménez, actor colombiano
 Antonio Jiménez, artista español
 Antonio Jiménez Blanco (1924-), jurista y político democristiano español;
 Antonio Jiménez Manjón (1866-1919), guitarrista español;
 Antonio Jiménez Martínez (1956), periodista español
 Antonio Jiménez-Landi Martínez (1909-1997), historiador español;
 Antonio Jiménez Pentinel (1977-), atleta español;
 Antonio Jiménez Quiles (1934-), ciclista español;
 Antoni Jiménez Sistachs "Toni" (1970-), futbolista (portero) español;
 Antón Jiménez (1975-), guitarrista flamenco y compositor español;